«Behaviour» (англ. Поведінка) — четвертий студійний альбом британського поп-гурту Pet Shop Boys. Альбом значно відрізнявся від попередніх робіт дуету, побудованих під сильним впливом італо-диско і Hi-NRG; тут жодна з альбомних композицій не є танцювальною. «Behaviour» отримав схвальні рецензії і досяг 2-го місця у британському хіт-параді (вийшли також альбомні хіт-сингли «So Hard» і «Being Boring»). У Великій Британії альбом став платиновим, в США - золотим.

Список пісень 
 «Being Boring» — 6:48
 «This Must Be The Place I Waited Years To Leave» — 5:31
 «To Face The Truth» — 5:33
 «How Can You Expect To Be Taken Taken Seriously?» — 3:54
 «Only The Wind» — 4:18
 «My October Symphony» — 5:18
 «So Hard» — 3:56
 «Nervously» — 4:06
 «The End Of The World» — 4:43
 «Jealousy» — 4:47

Посилання 
All Music Guide 

Альбоми Pet Shop Boys
Альбоми Parlophone